«Атака» («Шахта „Мария“») — фильм 1932, производства СССР.
 «Атака» — фильм 1956, производства США.
 «Атака» — фильм 1986, производства СССР.
 «Атака» — фильм 2012, производства Ливана. Другие фильмы 
 Атака Годзиллы
 Атака коммандос
 Атака крабов-монстров
 Атака пауков
 «Атака лёгкой кавалерии»
 «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов»